Махачкала — самый населённый город в Северо-Кавказском федеральном округе, один из немногих растущих и самый быстрорастущий из крупнейших российских городов.

Агломерационные процессы 

Город является ядром Махачкалинско-Каспийской агломерации — крупнейшей агломерация республики Дагестан площадью 3231,1 км² и населением 910 тыс. человек либо 3712 км кв. и населением 960 тыс. чел. Ядром агломерации является Махачкала — столица Республики Дагестан, третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа. К середине 2010-х годов нередко высказывалось мнение о том, что агломерация могла бы достигать численности населения 1 млн чел. Махачкалинская агломерация обладает особенностью на фоне остальных агломераций России, поскольку её население растёт благодаря не только миграционному приросту, но и относительно высокому естественному приросту.

Особенности городского развития и культуры 
Особенностью Махачкалы на фоне других подобных городов России является то что её население  продолжало расти примерно теми же высокими темпами, что и в позднесоветское время. В позднесоветский  и постсоветский  периоды  здесь  фиксировались  как  резкий  рост численности за счёт прибывающих мигрантов из сельской местности,  так  и кардинальные  изменения  в  этническом  составе  населения. Доля этнических русских  из преобладающей  в  1959  г.  опустилась до минимальных значений к  2010  г., что однако не отразилось на распространении русского языка во всех его проявлениях (в качестве родного языка нового поколения горожан, языка образования, СМИ, межнационального общения и др.) Несмотря на это, в научно-исследовательской литературе по теме урабнизации Махачкалу приводят как пример сегментной ассимиляции, при котором для молодёжи второго поколения мигрантов из села характерно вписывание в первую очередь в криминальную и радикальную исламскую контркультуры мегаполиса, что в свою очередь привело к значительному росту уровня конфликтного потенциала в необычной для горцев городской среде, которая отратила связь с традиционными ценностями и институтами, поддерживавшими общественный порядок в традиционно небольших и часто моноэтничных горных поселениях республики.

Динамика численности населения

Национальный состав 

По данным переписи населения 2010 года:

Согласно данным переписи населения 2010 года, в г. Махачкале преобладающим большинством являются аварцы — 26,70 %, затем кумыки — 19,16 %, третьими следуют даргинцы — 15,30 %, четвёртыми лезгины — 12,71 %, пятыми лакцы — 12,35 %

 Этнические карты

 Национальный состав Махачкалы по переписям населения России и СССР

Примечания 

Махачкала
Население Дагестана